Карапетян, Александр (Александре) (род. 1987) — немецко-армянский футболист.
 Карапетян, Александр Владиленович (1950—2021) — советский и российский математик.
 Карапетян, Александр Данилович (1882—1956) — советский армянский тенор и театральный деятель.